Meil ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Schmid-Meil (1909–1969), deutscher Maler und Künstler
 Pamela Meil (* 1954), deutsche Soziologin 

Meil ist Kurzform von:
 Lange Meil, Abschnitt der Bundesstraße 49 bei Limburg an der Lahn

Siehe auch:
 Mail
 Meyl
 Mile